Матчи группы A чемпионата Европы 2020 года прошли с 11 по 20 июня 2021 года в Баку и в Риме. В группе сыграли сборные Турции, Италии, Уэльса и Швейцарии.

В раунд плей-офф из группы вышли сборные Италии (в итоге ставшая чемпионом Европы), Уэльса (выбыла из чемпионата на стадии 1/8 финала) и Швейцарии (выбыла в 1/4 финала).

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы A (Италия), который сыграл с командой, занявшей второе место в группе C (Австрия).
 Команда, занявшая второе место в группе A (Уэльс), которая сыграла с командой, занявшей второе место в группе B (Дания).
 Команда, занявшая третье место в группе A (Швейцария), вышла в 1/8 финала, так как оказалась одной из четырёх лучших команд, занявших третье место в групповом этапе. Швейцария сыграла с победителем группы F (Франция).

Матчи

Турция — Италия

Уэльс — Швейцария

Турция — Уэльс

Италия — Швейцария

Швейцария — Турция

Италия — Уэльс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2020